Борисоглебская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Борисоглебская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии, Нерехтский уезд
 Борисоглебская волость (Бугульминский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугульминский уезд
 Борисоглебская волость (Ростовский уезд) — в составе Ярославской губернии, Ростовский уезд